La séquestration du dioxyde de carbone
 La séquestration en chimie
 La séquestration (de séquestre) est une mesure conservatoire de justice pour conserver un bien jusqu'à une décision de justice.
 La séquestration est le fait de retenir une personne enfermée contre son gré.
 La séquestration pulmonaire est une maladie congénitale du poumon où un segment de ce dernier n'est pas connecté à l'arbre bronchique.

Autre
 Séquestre (droit)